Fairlie kan syfta på:

Nya Zeeland 

 Fairlie, Nya Zeeland, Canterbury, Mackenzie District,

Storbritannien 

 Fairlie, Skottland, North Ayrshire,